Gravatjärn (Gravartjärn) kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Härjedalen 
Gravartjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (17,1 ha)
Södra Gravartjärn, sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Gravatjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Gravatjärnen (Kalls socken, Jämtland, 704992-137688), sjö i Åre kommun,  (12,9 ha)
Gravatjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707801-135653), sjö i Åre kommun,  (6,9 ha)
Gravatjärnen (Kalls socken, Jämtland, 708387-136041), sjö i Åre kommun,  (10,8 ha)
Gravatjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,33 ha)

Ångermanland 
Lill-Gravatjärnen, sjö i Bjurholms kommun,  (3,27 ha)
Stor-Gravatjärnen, sjö i Bjurholms kommun,  (11,9 ha)
Västra Gravatjärnen, sjö i Kramfors kommun, 
Östra Gravatjärnen, sjö i Kramfors kommun, 
Gravatjärnarna, sjö i Nordmalings kommun, 
Gravatjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705160-158084), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gravatjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705197-158079), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gravatjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Gravatjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Norrbotten 
Gravatjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (6,52 ha)

Lappland 
Gravartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724803-166584), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gravartjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725547-165323), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Gravatjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,84 ha)
Gravartjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (7,77 ha)

Se även 
Gravtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn